Падјука има више значења:
 Падјука (Тексас)
 Падјука (Кентаки)